1962 wurde der Davis Cup zum 51. Mal ausgetragen. Das Finale fand vom 26. bis 28. Dezember am Milton Courts in Brisbane (Australien) statt. Australien war als Titelverteidiger sicher im Finale, als Herausforderer setzte sich Mexiko durch. Die australische Mannschaft konnte den Titel verteidigen.

Nordamerikagruppe

Teilnehmer

Das Turnier

Finale

Asiengruppe

Teilnehmer

Das Turnier

Finale

Europa- und Südamerikagruppe

Teilnehmer

Das Turnier

Finale

Interkontinentale Spiele

Teilnehmer

Spielplan

Halbfinale

Finale

Finale

Siehe auch 
 Fed Cup
 Davis Cup

Weblinks 
 Offizielle Website des Davis-Cups

1962
Tennisturnier 1962